Okręty US Navy o nazwie USS "Young" (nazwa pierwszego pochodzi od kapitana Johna Younga (1740-1781), drugiego od kontradmirała Luciena Younga (1851-1912)):

 Pierwszy "Young" (DD-312) był niszczycielem typu Clemson zwodowanym w 1919 i straconym w katastrofie w Honda Point w 1923.
 Drugi "Young" (DD-580) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942 i pozostającym w rezerwie od 1947 do 1968. Zatopiony jako okręt - cel w 1970.

Inny niszczyciel USS "John Young" (DD-973) także został nazwany od kapitana Younga. Został zwodowany w 1976 i zatopiony jako okręt - cel w 2002.

Zobacz też 
 USS "Walter X. Young"

Young